|-
|  ||  || 5 января 1994 || Сайдинг-Спринг || Гордон Гаррэдд
|-
| (8202) Gooley ||  || 11 февраля 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8203) Иоголеман (Jogolehmann) ||  || 7 февраля 1994 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8204) Такабатакэ (Takabatake) ||  || 8 апреля 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8205) Ван Дейк (Van Dijck) ||  || 10 августа 1994 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8206) Масаюки (Masayuki) ||  || 27 ноября 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8207) Суминао (Suminao) ||  || 31 декабря 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8208) Вольта (Volta) ||  || 28 февраля 1995 || Сормано || П. Сиколи, П. Гецци
|-
| (8209) Тосканелли (Toscanelli) ||  || 28 февраля 1995 || Сормано || П. Сиколи, П. Гецци
|-
| (8210) NANTEN || 1995 EH || 5 марта 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 5 марта 1995 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8212) Naoshigetani ||  || 6 марта 1995 || Такане || С. Отомо
|-
| (8213) 1995 FE || 1995 FE || 26 марта 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (8214) Миреллалилли (Mirellalilli) || 1995 FH || 29 марта 1995 || Ла-Силья || S. Mottola
|-
| (8215) Дзанонато (Zanonato) || 1995 FZ || 31 марта 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (8216) Melosh ||  || 27 марта 1995 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (8217) Доминикгашек (Dominikhašek) || 1995 HC || 21 апреля 1995 || Ондржеёв || П. Правец, Л. Коткова
|-
| (8218) Хости (Hosty) || 1996 JH || 8 мая 1996 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (8219) 1996 JL || 1996 JL || 10 мая 1996 || Тиёда || Роберт Макнот, Т. Кодзима
|-
| (8220) Нанъё (Nanyou) ||  || 13 мая 1996 || Нанъё || T. Окуни
|-
| (8221) Ла Кондамин (La Condamine) ||  || 14 июля 1996 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8222) Геллнер (Gellner) || 1996 OX || 22 июля 1996 || Клеть || М. Тихи, З. Моравец
|-
| (8223) Bradshaw || 1996 PD || 6 августа 1996 || Прескотт || Пауль Комба
|-
| (8224) Fultonwright || 1996 PE || 6 августа 1996 || Прескотт || Пауль Комба
|-
| (8225) Эмерсон (Emerson) || 1996 QC || 16 августа 1996 || Portimao || C. F. Durman, B. M. Ewen-Smith
|-
|  ||  || 5 октября 1996 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
|  ||  || 8 ноября 1996 || Синлун || BAO SCAP
|-
|  ||  || 22 декабря 1996 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (8229) Козелски (Kozelsky) ||  || 28 декабря 1996 || Ондржеёв || М. Волф, Л. Коткова
|-
| (8230) Perona ||  || 8 октября 1997 || Стронконе || - 
|-
| (8231) Тэцудзиямада (Tetsujiyamada) ||  || 6 октября 1997 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8232) Акирамидзуно (Akiramizuno) ||  || 16 октября 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8233) Асада (Asada) ||  || 5 ноября 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8234) Нобэока (Nobeoka) ||  || 3 ноября 1997 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (8235) Фрагонар (Fragonard) || 2096 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8236) Гейнсборо (Gainsborough) || 4040 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8237) Констебл (Constable) || 7581 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8238) Курбе (Courbet) || 4232 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8239) Signac || 1153 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8240) Матисс (Matisse) || 4172 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8241) Агрий (Agrius) ||  || 19 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8242) Джошэмери (Joshemery) ||  || 30 сентября 1975 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (8243) Devonburr ||  || 30 сентября 1975 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (8244) Миколайчук (Mikolaichuk) ||  || 3 октября 1975 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (8245) Molnar ||  || 8 сентября 1977 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (8246) Котов (Kotov) ||  || 20 августа 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (8247) Cherylhall ||  || 20 сентября 1979 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (8248) Гурзуф (Gurzuf) ||  || 14 октября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (8249) Гершвин (Gershwin) || 1980 GG || 13 апреля 1980 || Клеть || А. Мркос
|-
| (8250) Корнелл (Cornell) || 1980 RP || 2 сентября 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (8251) Исогаи (Isogai) || 1980 VA || 8 ноября 1980 || Токай (Айти) || Т. Фурута
|-
| (8252) Элкинс-Тантон (Elkins-Tanton) ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8253) Брунетто (Brunetto) ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8254) Moskovitz ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8255) Мазеро (Masiero) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8256) Шэньчжоу (Shenzhou) ||  || 25 октября 1981 || Нанкин || -
|-
| (8257) Эндичэнг (Andycheng) ||  || 28 апреля 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (8258) McCracken ||  || 15 сентября 1982 || Клеть || А. Мркос
|-
| (8259) 1983 UG || 1983 UG || 16 октября 1983 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (8260) Momcheva || 1984 SH || 23 сентября 1984 || Рожен || -
|-
| (8261) Ceciliejulie || 1985 RD || 11 сентября 1985 || Копенгаген || -
|-
| (8262) Carcich || 1985 RG || 14 сентября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (8263) 1986 QT || 1986 QT || 26 августа 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 29 августа 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 1 сентября 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8266) Бертелли (Bertelli) || 1986 TC || 1 октября 1986 || Сан-Витторе || -
|-
| (8267) Kiss ||  || 4 октября 1986 || Клеть || А. Мркос
|-
| (8268) Гёрделер (Goerdeler) ||  || 29 сентября 1987 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (8269) Каландрелли (Calandrelli) || 1988 QB || 17 августа 1988 || Сан-Витторе || -
|-
| (8270) Винслоу (Winslow) || 1989 JF || 2 мая 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (8271) Imai || 1989 NY || 2 июля 1989 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (8272) Iitatemura || 1989 SG || 24 сентября 1989 || Кани (город) || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (8273) Апатейя (Apatheia) ||  || 29 ноября 1989 || Сусоно || М. Акияма, Т. Фурута
|-
| (8274) Soejima ||  || 15 октября 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8275) Инка (Inca) ||  || 11 ноября 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8276) Shigei || 1991 FL || 17 марта 1991 || Такане || С. Отомо, О. Мурамацу
|-
| (8277) Мачу-Пикчу (Machu-Picchu) ||  || 8 апреля 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8278) 1991 JJ || 1991 JJ || 4 мая 1991 || Кани (город) || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (8279) Куско (Cuzco) ||  || 6 августа 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8280) Petergruber ||  || 7 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 8 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (8282) Delp ||  || 10 сентября 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (8283) Эдинбург (Edinburgh) || 1991 SV || 30 сентября 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (8284) Кранах (Cranach) ||  || 8 октября 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|  ||  || 31 октября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8286) Kouji ||  || 8 марта 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 1 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
|  ||  || 1 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (8289) An-Eefje ||  || 3 мая 1992 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8290) 1992 NP || 1992 NP || 2 июля 1992 || Паломар || Элеанор Хелин, L. Lee
|-
| (8291) Бингем (Bingham) ||  || 2 сентября 1992 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 30 сентября 1992 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (8293) 1992 UQ || 1992 UQ || 19 октября 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8294) Takayuki ||  || 16 октября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8295) Toshifukushima ||  || 16 октября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8296) Miyama || 1993 AD || 13 января 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8297) Gerardfaure ||  || 18 августа 1993 || CERGA || Эрик Эльст
|-
| (8298) Loubna ||  || 22 января 1993 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Эрик Эльст
|-
| (8299) Теалеони (Tealeoni) ||  || 9 октября 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8300) Iga ||  || 9 января 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|}